Среди носителей фамилии Цингер учёными-ботаниками были:
 Цингер, Александр Васильевич (1870—1934) — российский, советский физик, ботаник; автор книги «Занимательная ботаника»; сын В. Я. Цингера.
 Цингер, Василий Яковлевич (1836—1907) — российский математик, ботаник; автор «Сборника сведений о флоре Средней России».
 Цингер, Николай Васильевич (1865—1923) — российский ботаник; занимался вопросами сельского хозяйства и лесоводства; лауреат Премии имени В. И. Ленина за 1928 год (посмертно); сын В. Я. Цингера.